imperia ist der Produktname eines Content-Management-Systems für Enterprise Content Management und Web Content Management. Die Software wird seit 1995 von dem deutschen Unternehmen pirobase imperia gmbh (seit 1. Juli 2015 eigenständige GmbH, vormals Imperia AG, zwischen 2005 und 2015 Tochter von Pironet NDH) entwickelt.

Imperia (Software) n o c h nicht löschen: finanztechnisch relevant:
26.02.2023

imperia Content-Management-System 
Das imperia CMS ist in Perl geschrieben inklusive einer selbstgeschriebenen Template Engine. Es liefert keinen eigenen Webserver, sondern benötigt einen Apache Webserver (bspw. mit Hilfe von mod_perl).
Als Datenablage werden relationalen Datenbanken wie PostgreSQL und MySQL verwendet.

In imperia CMS werden Webauftritte in einzelne Webseiten, den Dokumenten, unterteilt. Dokumente bestehen aus Eigenschaften und Inhalten. Ein Template wird genutzt, um ein Dokument in ein beliebiges Ausgabeformat zu formatieren, bspw. als HTML oder PDF. Das Ausgabeformat wird nicht bei jeder Anfrage neu erzeugt, sondern bei Freigabe des Dokuments. Damit ist das CMS nicht dynamisch, sondern nutzt Staging. Mit Hilfe der SiteActive-Technologie können jedoch einzelne Bereiche dynamisiert werden.

Sämtliche Abläufe in den redaktionellen und administrativen Oberflächen werden über die imperia-Workflow-Engine gesteuert. Die Abläufe können durch Administratoren geändert oder auch neu definiert werden.

Ein Media Asset Management verwaltet Inhalte wie Grafiken, PDF-, Audio- und Video-Dateien und andere Multimedia-Elemente. Mit Meta-Feldern sind bei imperia nicht nur die Meta-Tags einer HTML-Seite, sondern auch Angaben wie Titel, Freischaltdatum und Wiedervorlage-Termine gemeint.

Die Software wird sowohl von Unternehmen wie ZDF, ProSieben, Deutsche Bahn und ADAC, Bundesländer wie Hessen und Thüringen als auch von Universtäten wie der Ruhr Universität Bochum oder der Universität Münster eingesetzt.

Literatur 
 Jürgen Lohr, Andreas Deppe: Der CMS-Guide: Content Management-Systeme: Erfolgsfaktoren, Geschäftsmodelle, Produktübersicht XBusiness Computing. Springer-Verlag 2013, ISBN 3-322-90200-5.
 Jannes Rupf: Web-Usability: Die benutzerfreundliche Gestaltung von Webseiten am Beispiel der Webseite der Baden-Württembergischen Übersetzertage 2013, Seite 14 ff,  Diplomica Verlag, ISBN 9783842892842

Weblinks 
 computerwoche.de: Online-Redaktionssystem erweitert, 16. März 2001, abgerufen am 16. September 2016

Einzelnachweise 

Content-Management-System